Стони-Брук () — топоним США:

 Стони-Брук — тауншип в Миннесоте.
 Стони-Брук — деревня в штате Нью-Йорк.
 Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке

См. также 
 Стоуни-Литлтон